Hans Bronkhorst (1922) - Nederlandse redacteur, journalist, schrijver en vertaler
 Hans Bronkhorst (1967) - Nederlandse geschiedkundige en journalist